The Pillars of the Earth (boek), naar het boek geschreven door Ken Follett.
 The Pillars of the Earth (televisieserie), gebaseerd op het boven genoemde boek.